Conquistador kan betekenen:

 Conquistador (historisch), een Spaans ontdekkingsreiziger en veroveraar van Latijns-Amerika en de Filipijnen
 Conquistador (band), een Nederlandse studiogroep die in 1978 een hit had met Argentina
 Conquistador (nummer), een hit uit 1972 van Procol Harum